La Lagunita kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Lagunita, Ocuilan, 
 La Lagunita, Nayarit, Acaponeta, 
 La Lagunita, Landa de Matamoros, 
 La Lagunita, Amatenango de la Frontera, 
 La Lagunita, Siltepec, 
 La Lagunita, Durango, 
 La Lagunita, Nuevo León, 
 La Lagunita, San Cristobal De Casas, 
 La Lagunita, Guanajuato, 
 La Lagunita, Tequisquiapan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar